Abderrazak Bounour (1957-), un athlète algérien, spécialiste des courses de fond ;
 Salah Bounour (1951-), un footballeur international algérien.